Municipio de Beech Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Beech Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Beech Creek (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Beech Creek (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.